Лос Медиос има више значења:

 Лос Медиос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Медиос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику